Die League of Ireland 1942/43 war die 22. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Cork United gewann den dritten Titel in Folge.

Modus 
Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1943
Fußballsaison 1942/43